Барио Идалго има више значења:

 Барио Идалго (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Идалго (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику